Соревнования в беге на 100 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2004 в Афинах проходили 21 и 22 августа на Олимпийском стадионе Афин.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (10.21 с) в квалификационный период с 1 января 2003 года по 9 августа 2004 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (10.28 с) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

Соревнования

Первый раунд 
Первые три спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в следующий раунд соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё 10 человек, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменов.
Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:

Второй раунд 
Первые три спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в полуфинал соревнований. Также в следующий раунд попадает ещё 1 человек, показавший лучшее время среди всех остальных спортсменов.

Полуфинал 
Первые четыре спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в финал соревнований.

Финал

Примечания

Ссылки 
 100 м мужчины. Финал. Олимпиада 2004
 100 м мужчины. Олимпиада 2004. Результаты

М